

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Kadra Borussii Dortmund- mistrza Niemiec 

Wolfgang de Beer, Stefan Klos; Júlio César, Martin Kree, Marco Kurz, Günter Kutowski, Stefan Reuter, Bodo Schmidt, Ned Zelic; Marc Arnold, Thomas Franck, Steffen Freund, Andreas Möller, Knut Reinhardt, Lars Ricken, Matthias Sammer, René Tretschok, Michael Zorc; Stéphane Chapuisat, Flemming Povlsen, Karlheinz Riedle, Ibrahim Tanko.

 Trener: Ottmar Hitzfeld

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w Niemczech
1995 w Niemczech